

Linguistique
 Otí, langue d'une population éteinte de l'État de São Paulo au Brésil

Géographie
 Oti, rivière d'Afrique de l'ouest, aussi appelée Pendjari
Préfecture de l'Oti, préfecture du Togo
Oti, village d'Estonie de la commune de Karksi

Personnes
 Patteson Oti, homme politique salomonais.
 Oti Mabuse, de son vrai nom Otlile Mabuse, une danseuse et chorégraphe sud-africaine.